Atom est un nom propre ou un acronyme qui peut désigner :

Personnalités 
 

 Atom, un des pseudonymes du musicien allemand Uwe Schmidt,
 Atom, un DJ nantais du groupe Beat Torrent et de C2C ;
C'est aussi un prénom porté par :
 Atom Egoyan, cinéaste canadien d'origine arménienne.

Informatique 
 Atom Syndication Format, un format de document conçu pour la syndication de contenu périodique,
 Atom Publishing Protocol, un protocole informatique,
 Atom, une marque d'Intel pour des microprocesseurs à destination des netbooks, nettops et autres appareils mobiles,
 Atom, un éditeur de texte ;

Fiction 
 The Atom, un super-héros de comics appartenant à l'univers de DC Comics.
 Atom, (The Atom en version originale), une série télévisée d'animation américaine de 1967 racontant les aventures du super-héros.
 Action Man: A.T.O.M. - Alpha Teens On Machines, une série télévision d'animation française de 2005.

Transports 
 Ariel Atom, une automobile.

Références

Voir aussi
 Atome